Кожемякин — русская фамилия, женская форма — Кожемякина. Происходит от профессионального прозвища Кожемяка.

Кожемякин 
 Кожемякин, Александр Дмитриевич (1892—1986) — Герой Социалистического Труда.
 Кожемякин, Анатолий Евгеньевич (1953—1974) — советский футболист.
 Кожемякин, Андрей Анатольевич (род. 1965) — украинский политик, народный депутат Украиныв, глава фракции «Блок Юлии Тимошенко» (с 2011).
 Кожемякин, Владилен Иванович (1931—1984) — русский советский поэт.
 Кожемякин, Владимир Николаевич (род. 1956) — российский политик, депутат Государственной думы 1-го созыва.
 Кожемякин, Владислав Вячеславович (род. 1983) — российский футболист.
 Кожемякин, Дмитрий Сергеевич (1977—2000) — гвардии лейтенант, Герой Российской Федерации.
 Кожемякин, Иван Иванович (1908—2001) — военный лётчик, полковник, Герой Советского Союза.
 Кожемякин, Игорь Иванович (1939—1998) — мэр Калининграда (1996—1998).
 Кожемякин, Михаил Степанович (1913—1995) — военный лётчик, майор, Герой Советского Союза.
 Кожемякин, Олег Андреевич (род. 1995) — российский футболист.
 Кожемякин, Пётр Павлович (1917—1983) — старший сержант, Герой Советского Союза.
 Кожемякин, Сергей Иванович (род. 1965) — советский и белорусский фотограф, преподаватель истории фотографии.

Кожемякина 
 Кожемякина, Валентина Яковлевна (род. 1936) — Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Кожемяко